Artúr est prénom hongrois masculin.

Personnalités portant ce prénom 
 
 Artúr Görgey (1818-1916) homme d'État et un militaire hongrois.

Notes et références

Voir aussi 

Prénom hongrois
Prénom masculin